A serra de Tejeda é uma formação montanhosa que faz parte da cordilheira Penibética que se encontra entre as províncias de Málaga e Granada, Andaluzia, sul de Espanha. Juntamente com as serras de Almijara e Alhama constitui um maciço calcário que é a fronteira física entre aquelas províncias, separando a região da Axarquía da depressão de Granada. Nestas serras encontra-se o Parque Natural das Serras de Tejeda, Almijara e Alhama.

A serra estende-se na direção este-oeste, através duma paisagem escarpada que tem o seu ponto mais alto no pico de La Maroma, a  ou  de altitude. O seu nome provém da abundância de teixos () no passado, dos quais apenas se conserva um único exemplar, o mais meridional da Península Ibérica. Na fauna destaca-se a águia-real, a águia-de-bonelli e o íbex-ibérico (cabra-montês; Capra pyrenaica), que no parque natural tem uma das populações mais numerosas de Espanha.

Ligações externas

Granada (província)
Málaga (província)
Tejeda
Tejeda